Název Jestřebí má více obcí nebo měst: 

 Jestřebí (okres Česká Lípa), obec 9 km jihovýchodně od České Lípy
 Jestřebí (okres Náchod), obec 3 km severovýchodně od Nového Města nad Metují
 Jestřebí (okres Šumperk), obec 4 km jižně od Zábřeha
 Rájec-Jestřebí, město 5 km severně od Blanska
 Lázně Jestřebí, město v polském Horním Slezsku

nebo částí obcí:

 Jestřebí (Brtnice), část obce Brtnice v okrese Jihlava
 Jestřebí (Rájec-Jestřebí), část města Rájec-Jestřebí v okrese Blansko

nebo jiných objektů:

 Jestřebí (hrad), skalnatý hrad nad obcí Jestřebí na Českolipsku
 Jestřebí hory – geomorfologický okrsek Broumovské vrchoviny

Externí odkazy